Miejscowości na Słowacji:
 Senné (powiat Michalovce)
 Senné (powiat Veľký Krtíš)